Engl steht für:
 Engl (Unternehmen), deutscher Hersteller von Gitarrenverstärkern
 Engl von Wagrain, österreichisches Adelsgeschlecht

Engl ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Engl (1884–nach 1941), deutscher Filmregisseur und Filmfunktionär
 Dagmar Engl (* 1975), österreichische Politikerin (Grüne)
 Franz Anton Engl von Wagrain (1702–1777), österreichischer Geistlicher, Bischof von Szeged-Csanád

 Hans Engl (* 1944), deutscher Alpinist und Höhenbergsteiger
 Heinz Engl (* 1953), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Hugo Engl (1852–1926), österreichischer Maler
 Josef Benedikt Engl (1867–1907), österreichischer Zeichner und Plastiker
 Joseph Benedict Engl (Jo Engl; 1893–1942), deutscher Filmtechniker und Erfinder
 Karl Engl (1888–1955), österreichischer Politiker (CSP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Kurt Engl (* 1979), österreichischer Skirennläufer
 Ludger Hofmann-Engl (* 1964), deutscher Pianist und Komponist
 Mathias Engl (* 1965), deutscher Jazzmusiker und Physiker
 Maximilian Engl (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Michael Engl (* ≈1982), italienischer Musiker
 Olga Engl (1871–1946), österreichische Schauspielerin
 Peter Engl (* 1949), deutscher Künstler
 Sigi Engl (1911–1982), österreichisch-amerikanischer Skirennläufer und Skischulleiter
 Silvia Maria Engl (* 1977), deutsche Autorin
 Walter L. Engl (1926–2021), deutscher Physiker
 Waltraud Kofler-Engl (* 1959), italienische Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin

Engl. ist das Autorenkürzel folgender Personen:
 Adolf Engler (1844–1930), deutscher Botaniker

engl. ist eine Abkürzung für:
 englische Sprache

Siehe auch:
 Engel (Begriffsklärung)
 Engle

Abkürzung